Первенство СССР 1957 года в классе «Б» проходило в два этапа: на первом этапе 64 клуба в четырёх зонах определяли участников финалов (победители каждой зоны); на втором этапе победители трёх зон в финальных соревнованиях разыграли путёвку в класс «А».

Победитель турнира дальневосточной зоны не попадал в финал, а получал специальный Приз Совета Министров.

Зональный этап

I зона

II зона

III зона

Дальневосточная зона

Финал 
Финальный турнир класса «Б» был сыгран в Ташкенте. Победителем двухкругового турнира и обладателем путёвки в класс «А» стал ленинградский «Авангард».

Итоговая таблица

Матчи 

Переходные матчи команд класса «Б»: «Шахтёр» (Кадиевка) проиграл две игры чемпиону Украинской ССР — СКВО (Одесса) — 0:2, 0:2. Но впоследствии «Шахтёр» был оставлен в классе «Б».

По итогам первенства команда города Ступино расформирована. Вместо «Динамо» (Владивосток) в чемпионат 1958 года включен «Луч» (Владивосток).

В первенстве 1958 года переименованы: «Пищевик» (Калининград) в «Балтику», «Буревестник» (Ленинград) в ЛТИ, «Торпедо» (Ростов-на-Дону) в «Ростсельмаш», «Красное знамя» (Иваново) в «Текстильщик», «Шахтёр» (Сталиногорск) в «Труд», «Пищевик» (Одесса) в «Черноморец», «Нефтяник» (Грозный) в «Терек», «Трудовые резервы» (Ставрополь) в «Спартак», «Нефтяник» (Краснодар) в «Кубань», «Урожай» (Сталинабад) в «Хосилот», «Авангард» (Свердловск) в «Машиностроитель», «Нефтяник» (Уфа) в «Девон», команда города Молотова в «Звезда» (Пермь), «Шахтёр» (Кемерово) в «Химик», «Буревестник» (Томск) и «Томич», «Красная Звезда» (Омск) в «Иртыш», «Торпедо» (Сталинград) в «Трактор», «Авангард» (Сормово) в «Ракета» (Горький).

В класс «Б» включены: «Авангард» (Симферополь), «Буревестник» (Тбилиси), «Волга» (Калинин), «Динамо» (Ульяновск) — прежде «Торпедо», «Звезда» (Кировоград), «Знамя труда» (Орехово-Зуево) — прежде «Красное знамя», «Искра» (Казань) — прежде «Динамо», «Колгоспник» (Ровно), «Колгоспник» (Черкассы), «Локомотив» (Винница), «Локомотив» (Сталино), «Локомотив» (Свободный), «Локомотив» (Улан-Удэ), «Металлург» (Сталинград), «Металлург» (Магнитогорск), «Металлург» (Нижний Тагил) — прежде «Дзержинец», «Памир» (Ленинабад) — прежде команда города Ленинабад, СКВО (Одесса), СКВО (Ростов-на-Дону), «Спартак» (Херсон), «Темп» (Махачкала), «Труд» (Астрахань) — прежде «Пищевик», «Труд» (Глухово), «Трудовые резервы» (Курск), «Трудовые резервы» (Липецк), «Трудовые резервы» (Ташкент), «Химик» (Березники), «Шахтёр» (Караганда), «Шахтёр» (Шахты), «Ширак» (Ленинакан) и «Энергия» (Волжский).

Примечания

Ссылки 
 Класс «Б» СССР 1957 на КЛИСФ
 RSSSF Soviet Union 1957

Чемпионат СССР по футболу 1957
1957